Plaats in Indonesië
 Moawo (Gunung Sitoli), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Sitoli in de provincie Noord-Sumatra
 Moawo (Lahewa), een plaats in het bestuurlijke gebied Nias Utara in de provincie Noord-Sumatra